Brattnäs kan avse:

 Brattnäs, Borgå – by i den före detta kommunen Borgå landskommun (nuvarande Borgå stad), Östra Nyland, Södra Finlands län
 Brattnäs, Pargas – by i Pargas stad, Egentliga Finland, Västra Finlands län